Kubu Raya ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2021 leben hier circa 610.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kubu Raya ist Sungai Raya.

Geographie 
Kubu Raya liegt im Westen von Kalimantan Barat am Südchinesischen Meer. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Mempawah und Landak, sowie an die kreisfreie Stadt Pontianak. Im Osten grenzt es an die Kabupaten Sanggau und Ketapang. Im Süden grenzt es an Kayong Utara. Administrativ unterteilt sich Kubu Raya in 9 Distrikte (Kecamatan) mit 117 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2021 lebten in Kubu Raya 610.212 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 88 Personen pro Quadratkilometer. 83,0 Prozent der Einwohner sind Muslime, 7,2 Prozent Buddhisten, 5,7 Prozent Katholiken, 3,9 Prozent Protestanten, 0,2 Prozent Konfuzianer. Daneben gibt es vereinzelt Hindus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat